La rue de Venise peut désigner :
 la rue de Venise à Paris
La rue de Venise-en-la-Cité une ancienne rue de Paris disparue au 
 la rue de Venise à Reims
 la rue de Venise à Bruxelles

Notes et références 

Venise Rue